O Ministério de Adoração Sacramusic ou simplesmente Sacramusic, como é mais conhecido, é um grupo católico formado por pessoas com espiritualidade da Renovação Carismática Católica, que tem Ricardo Silva como seu coordenador.

O Sacramusic, surgiu no ano de 1999 com a proposta de evangelizar pela internet, e foi o primeiro portal de conteúdo católico na web do Brasil.

Ligações externas 
Portal Sacramusic.com
Ministerio Sacramusic
Renovação Carismática Católica - Brasil

Bandas do Brasil
Renovação Carismática Católica
Bandas formadas em 1999